Csehország
Málkov, település a Berouni járásban
Málkov, település a Chomutovi járásban